Canada
 Cedar Lake – lago del Manitoba
 Cedar Lake – lago dell'ontario
 Stati Uniti d'America
 Cedar Lake – città della Contea di Lake, Indiana
 Cedar Lake – città della Contea di Barron, Wisconsin
 Cedar Lake – lago artificiale vicino a Big Bear Lake, set di numerosi film western